Jorge Rojas puede referirse a:

Jorge Rojas, Guntuber Mexicano
Jorge Alberto Rojas, futbolista venezolano.
Jorge Luis Rojas, futbolista paraguayo. 
Jorge Rojas, cantante argentino de música folklórica.
Jorge Rojas, periodista chileno.
Jorge Rojas, poeta colombiano.
Jorge Rojas Ávila, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
Jorge Rojas Miranda, político conservador chileno.
Jorge Rojas Silveyra, militar argentino.